

Шудзя — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Шудзя — річка в Удмуртії, права притока Пишкеця